Ernest Mercier peut faire référence à :
 Ernest Mercier (1840-1907), historien français ;
 Ernest Mercier (1878-1955), industriel français, fils du précédent ;
 Ernest Mercier (1914-2002), agronome canadien.